Pazourek může být:

 pazourek – tvrdá sedimentární kryptokrystalická forma křemene

příjmení
 Jan Pazourek (1690–1766) – český malíř
 Josef Pazourek (1862–1933) – český profesor na ČVUT a docent Karlovy university
 Pavel Pazourek (* 1953) – český hokejista